Ю́рий Влади́мирович Во́лков (18 июня 1951, Серпухов — 2018, Щелыково) — русский прозаик, драматург и художник.

Биография 
Родился в семье военнослужащих. В 1956 году вместе с семьёй переехал в Астрахань. Окончил Ленинградскую среднюю художественную школу при Всероссийской академии художеств по классу скульптуры (мастерская В. И. Бажинова), в 1976 году — режиссёрский факультет Ленинградского института культуры. Входил в состав творческого совета журнала «Драматург».

Был женат, в разводе.

Творчество 
Является автором восьми романов, пяти повестей и более тридцати пьес, нескольких сборников стихотворений. Был членом Союза писателей Москвы и Союза театральных деятелей РФ.

В своём творчестве «углубленно разрабатывал мифологические и исторические пласты мировой культуры». Литературный критик Лев Данилкин писал: «“Эдип царь” — очень добротный роман. <...> Вроде бы несложно устроенный — миф повторяется в современности — роман не приедается, приём не надоедает — так разнообразно, непрогнозируемо корреспондируют русская и греческая части. <...> Роман, как исправно сложенная печь, обладает системой вентиляции — и не дымит; ни одна из 620 страниц не кажется скучной».

Библиография

Романы 
 2002 — «Подглядывающий»
 2006 — «Эдип Царь»

Повести 
 1995 — «Вирсавия»
 1996 — «Ольга»
 2000 — «Книга Ависаги»

Сказки 
 2000 — «Королевские лешие»

Пьесы 

 «Красные звери на зеленых обоях»
 «Вид в Гельдерланде»
 «Петрарка и Лариса»
 «Князья»
 «История с пятном»
 «Бедная Оля»
 «Исповедь-сон»
 «Трио ми минор»
 «Певица»
 «Белый город»
 «Зеленая ветка победы»
 «Клоун (по просьбе Юрия Никулина)»
 «Каре»
 «Я ехала домой»
 «Мать-Мария»
 «Кабаре»
 «Владимир Мономах»
 «Даная»
 «Под Вифлеемской звездой»
 «Моление о чаше»
 «Потоп»
 «Княгиня Ольга (Ольга Киевская)»
 «Полночная звезда Елизавета (Харальд Строгий)»
 «Марина»
 «Петрушка»
 «Антон»
 «Миледи»
 «Между собакой и волком»
 «Флорентийские ночи»
 «Чулок Полины К.»
 «Сусанна и старцы, или похотливые старички»
 «История солдата»
 «Принцесса Брамбина»
 «Детская любовь Елизаветы Английской»

Стихотворения 
 1981 — «Стихи»
 1995 — «Малые голландцы»

Постановки 
 1989 — «Вид в Гельдерланде», Независимый театр. Постановка Т. Д. Архипцевой.
 1989 — «Под Вифлеемской звездой», МХАТ. Постановка Т. Д. Архипцевой.
 1999 — «Ольга», Российский академический молодёжный театр. Постановка О. Гарибовой. Роли исполняли: Чурсина Л. А.
 2003 — «Марина»,  .

Признание 
 1995 — премия журнала «Знамя» за повесть «Вирсавия».
 2006 — короткий список премии «Большая книга» за роман «Эдип царь».

Примечания

Ссылки 
 Юрий Владимирович Волков в «Журнальном зале».

Русские писатели
Русские драматурги
Драматурги XX века
Драматурги XXI века
Скульпторы России
Члены Союза театральных деятелей России
Члены Союза писателей Москвы